Miejscowości w USA:
 Lomira – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Lomira – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Lomira (ang. Lomira Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge